

Boom
Perenboom, de boom van de Peer (vrucht); zie aldaar

Plaatsen 
 Pereboom (Kortemark), een gehucht in de Belgische gemeente Kortemark

Personen
Hanneke Pereboom (1956), een Nederlands beeldend kunstenaar
Nynke Pereboom (1985), een Nederlands sportschutter
 Pereboom & Leyser, Maastrichtse orgelbouwers uit de 19e eeuw

Zie ook 
Peereboom (doorverwijspagina)
Peerenboom (doorverwijspagina)